Половцова — женская форма русской фамилии Половцов.

Известные носители 
 Половцова, Варвара Николаевна (1877—1936) — первый русский философ-спинозист.